New Haven Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 New Haven Township (Illinois)
 New Haven Township (Gratiot County, Michigan)
 New Haven Township (Shiawassee County, Michigan)
 New Haven Township (Minnesota)
 New Haven Township (Missouri)
 New Haven Township (Ohio)